Иван Кушнир:
 Кушнир, Иван Васильевич (1927—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Кушнир, Иван Николаевич (?—1919) — украинский революционер.
 Кушнир, Иван Михайлович (род. 1983) — российский композитор.